Historis est un papillon de la sous famille des nymphalinae tribu des Coeini.

Historis ou Galanthis est dans la mythologie grecque la servante d'Alcmène.